Valdo ima više značenja:
 Valdo (Vareze)
 Valdo (Verbano-Kuzio-Osola)